Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2014 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepší světový pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, který ve druhém kole vyřadila španělsko-kazašská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová.

Soutěž vyhrál čtvrtý nasazený česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková, když ve finále zdolal druhou dvojicí světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová. Italky za stavu 0–4 na gamy v úvodní sadě boj o titul skrečovaly, když Erraniovou trápilo stehenní zranění.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále, skreč)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  '''Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2014